Brønshøj Boldklub sæson 2018-19 er Brønshøj Boldklub's 4. sæson i træk i den tredjebedste danske fodboldrække, 2. division, og den 99. som fodboldklub. Udover 2. division, deltager klubben i DBU Pokalen.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud

Turneringer

2. division

Grundspil

Resultatoverblik

Kampe

DBU Pokalen

Træningskampe

Statistik

Topscorer

Assist

Kort

Kampens spiller (fankåring)

Referencer 

Brønshøj Boldklub sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2018-19